Выпускной экзамен:
 Выпускной экзамен — заключительный экзамен цикла обучения (в школе, ВУЗе)

 «Final Exam» «Выпускной экзамен» — 16 (78) серия 4-го сезона сериала «За гранью возможного» (июнь 1998)
 «»  — американский эротический фильм ужасов 2003 года.
 «» — французская кинокомедия 2014 года.
 «Выпускной экзамен» () — иранский драматический фильм 2017 года
 «Выпускной экзамен» () — 3-й эпизод  мультсериала Юные Титаны
 «Выпускной экзамен» () — студийный альбом 1978 года американского фолк-певца 
 «Выпускной экзамен» (Final Examination) — первый рассказ Р. Шекли, издан в майском выпуске 1952 года журнала Imagination.
 Последний экзамен (Final Exam) — американский слэшер 1981 года режиссёра Джимми Хьюстона.

См. также 
 Трайпос — традиционный выпускной экзамен в Кембриждском университете
 Последний звонок
 Выпускной вечер
 Дипломная работа
 Выпускной

Примечания